Världsmästerskapet i bandy för herrar 1969 var det sjätte världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 8-16 februari 1969. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland. Turneringen var från början förlagd till Norge, men Norge hoppade av i protest mot Sovjetunionens agerande vid oroligheterna i Tjeckoslovakien 1968, och turneringen förlades istället till Sverige .

Resultat

Tabell

Matcher

Källor

Externa länkar
Bandysidan - Världsmästerskapet 1969
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1969

Sport i Sverige 1969
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1968/1969
Sport och politik
Sportevenemang i Vänersborg
1969
Sportevenemang i Lidköping
Sportevenemang i Örebro
Sportevenemang i Nässjö
Sportevenemang i Katrineholm
Sportevenemang i Uppsala